NGC 3752 (другие обозначения — UGC 6515, MCG 13-8-64, ZWG 351.63, KARA 484, IRAS11293+7454, PGC 35608) — спиральная галактика в созвездии Дракона. Открыта Уильямом Гершелем в 1801 году.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

3752
Дракон (созвездие)